Die 1. jugoslawische Fußballliga 1985/86 war die 57. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 11. August 1985 und endete am 29. Juni 1986.

Der jugoslawische Verband ordnete sechs Tage nach dem letzten Spieltag an, diesen zu wiederholen, weil behauptet wurde, einige Ergebnisse seien abgesprochen worden. Partizan Belgrad weigerte sich das mit 4:0 gegen Željezničar Sarajevo gewonnene Spiel zu wiederholen. Daraufhin wurde es mit 3:0 für Željezničar gewertet. Da Roter Stern Belgrad sein Wiederholungsspiel nur mit 1:2 verlor, wurden sie aufgrund der besseren Tordifferenz Meister vor Partizan und starteten im Pokal der Landesmeister. Außerdem wurden die zehn beteiligten Vereine mit einem Abzug von 6 Punkten für die folgende Saison bestraft.

Nach vielen Gerichtsurteilen wurde der gesamte Vorgang schließlich am 29. Juli 1987 zurückgenommen, und die ursprüngliche Abschlusstabelle mit Partizan Belgrad als Meister offiziell anerkannt.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1985/86 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1985/86